

Geografia
 Canada
 Beaver – fiume, affluente del Churchill
 Beaver – fiume, affluente del Severn
 Beaver – fiume, affluente dello Stewart

 Stati Uniti d'America
 Beaver – census-designated place della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Beaver – città della Contea di Carroll, Arkansas
 Beaver – città della Contea di Boone, Iowa
 Beaver – township della Contea di Bay, Michigan 
 Beaver – township della Contea di Newaygo, Michigan 
 Beaver – villaggio della Contea di Pike, Ohio
 Beaver – città della Contea di Beaver, Oklahoma
 Beaver – census-designated place della Contea di Tillamook, Oregon
 Beaver – fiume della Pennsylvania
 Beaver – capoluogo della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Beaver – township della Contea di Clarion, Pennsylvania
 Beaver – township della Contea di Columbia, Pennsylvania
 Beaver – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Beaver – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Beaver – township della Contea di Snyder, Pennsylvania
 Beaver – capoluogo della Contea di Beaver, Utah
 Beaver – census-designated place della Contea di Raleigh, Virginia Occidentale
 Beaver – città della Contea di Clark, Wisconsin
 Beaver – città della Contea di Marinette, Wisconsin
 Beaver – città della Contea di Polk, Wisconsin
 Beaver Cove – comune della contea di Piscataquis, Maine, 
 Beaver Creek – census-designated place (CDP) della contea di Hill, Montana, 
 Beaver Meadows – comune (borough) della contea di Carbon, Pennsylvania
 New Beaver – comune (borough) della contea di Lawrence, Pennsylvania

Musica
 Beaver – gruppo musicale stoner rock olandese
 Otoboke Beaver – gruppo punk rock giapponese

Persone
 Dan Beaver (...)  – astronomo amatoriale statunitense
 Martin Beaver (1967) – violinista e docente canadese

Pagine correlate
 Ghiacciaio Beaver